

Toponyme
Le Parc national de Periyar au Kerala en Inde
La Periyar un fleuve du sud de l'Inde
Periyar District, un district du Tamil Nadu

Patronyme
Periyar E. V. Ramasamy, un politicien tamoul, créateur du Self-Respect Movement.

Autre
Periyar University
Periyar Maniammai University